Юрий Николаевич Ледовской ( 9.10.1967 — 23.03.1996) — сильнейший украинский го игрок начала 90-х годов XX века, 6 дан. Жил в Харькове.

Биография 
Юрий Николаевич Ледовской родился в городе Харьков 9 октября 1967 году.

Познакомился с игрой го в середине 1980-х годов.

Его тренером был Михаил Михайлович Ковалёв.

Спортивные достижения

Международные соревнования 
 2 место, Гран При Европы, Варшава (Польша) — 1992
 2 место, Гран При Европы, Цюрих (Швейцария) — 1992
 1 место, Гран При Европы  , г.Будапешт(Венгрия) — 1993
 2 место в розыгрыше Евро-Азиатского кубка Го (серии турниров СНГ) — 1993
 4 место по результатами года в розыгрыше Гран При Европы — 1993
 13 место, 16-й чемпионат World Amateur Go Championship,  Киото, Япония — 1994 (самое большее достижение украинских игроков в XX веке)

Командные соревнования 
Принимал участие в III-ем командному чемпионате Европы в г.Линц, (Австрия) — 1990р)

3 командное место на командному чемпионате Европы 1992 года в Бухаресте (Румыния)
1 доска — Ю. Плющ, 2 доска — Ю. Ледовской, 3 доска — А. Богацкий, 4 доска — Д. Яценко

Украинские соревнования 
 чемпион Украины - 1993

Первые места 
 II чемпионат г.Харькова — 1990
 Iй чемпионат УССР Киев — 1990
 IV Кубок Крыма'90 — 1990
 I розыгрыш Кубок Харькова-91 — 1991
 II Чемпионат Украины Киев — 1991
 III Чемпионат Харькова — 1991
 Кубок Харькова — 1992

Призовые места 
 3 место III Чемпионат Украины, Высшая Лига 1992

Участие в турнирах и соревнованиях

Примечания

Ссылки 
 Юрий Ледовской в истории украинського го, форум УФГО

Игроки го по алфавиту
Чемпионы Европы по го